Society Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Society Hill (South Carolina), Ort im Darlington County, South Carolina
 Society Hill (New Jersey), Weiler in Middlesex County, New Jersey
 Society Hill (Jersey City), Wohnsiedlung in Jersey City, New Jersey
 Society Hill (Philadelphia), Ortsteil von Philadelphia

Siehe auch:
 Society Hill Historic District